

Prénom et patronyme 
Blanchard est un prénom masculin peu usité.

Le patronyme Blanchard peut être :
 un dérivé de Blanc avec le suffixe -ard, à valeur sans doute péjorative.
 un nom de personne d'origine germanique, formé avec hard : dur, précédé de blank = brillant.

Le nom de famille est très répandu en France, où on le rencontre surtout dans l'Ouest, mais aussi dans le Nord, la Loire, la Saône-et-Loire, les Alpes, ainsi qu'au Québec.

Blanchard a comme variantes :
  ;
 Blanchaert ;
 .

Saints chrétiens 
 Blanchard († 659), ou Blanquart, confesseur légendaire, honoré à Nesle-la-Reposte en Brie ; fêté le 10 mars.

Personnalités portant ce patronyme

A 
 Alcide Blanchard (1852-1912), homme politique français ;
 Alex Blanchard, peintre français ;
 Alice Blanchard (1959), autrice américaine de romans policiers.
  ;
 Ann Blanchard (), peintre britannique ;
 Anne Blanchard (1921-1998), historienne française ;
 Antoine Blanchard (1910-1988), peintre français ;
 Auguste I Blanchard (1766-1842), graveur français ;
 Auguste II Blanchard (1792-1849), graveur français ;
 Auguste III Blanchard (1819-1898), graveur français ;
 Alana Blanchard (née en 1990), surfeuse professionnelle américaine ;
  ;
 Antoine Blanchard (1910-1988), de son vrai nom Marcel Masson, peintre français ;
 Armand Blanchard (1779-1862), administrateur français ;
 Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard (1877-1936), universitaire espagnole fusillée par les nationalistes pendant la guerre d'Espagne.

B 
 Blanchard (né en 1779), peintre allemand ;
 Blanchard de Toulouse (), peintre français ;

C 
 Christian Blanchard (1959-), écrivain et éditeur français, auteur de romans policiers et de thrillers ;
 Charles-Henri Émile Blanchard (1810-1890), peintre français ;
 Charles Octave Blanchard (1814-1842), peintre français ;  
  ;
 Claudine Blanchard-Laville, universitaire française spécialiste de sciences de l'éducation ;
 Constance Blanchard, peintre française ;

D 
 Dominique Blanchard dite Dominique Blanchar (1927-2018), actrice française ;

E 
 Edgar Blanchard (1924-1972), guitariste américain ;
 Edmond Blanchard (1954-2014), homme politique canadien ;
 Édouard-Théophile Blanchard (1844-1879), peintre français ;
 Edward Litt Leman Blanchard (1820-1889), écrivain anglais ;
 Émile-Théophile Blanchard (1795-1860), peintre français ;
 Émile Blanchard, (1819-1900), zoologiste français ;
 Émile Blanchard (-), peintre français ;
 Ernest-Pascal Blanchard (né en 1861), peintre français ;
 Esprit Antoine Blanchard (1696-1770), musicien français ;
 Ethel Blanchard (née en 1875), peintre américaine ;
 Étienne Blanchard (1633-1693), sculpteur français ;
 Étienne Blanchard (1843-1918), homme politique canadien ;
 Étienne Blanchard (1883-1952), prêtre québécois, auteur d'ouvrages sur la protection de la langue française au Québec ;
 Eugénie Blanchard (1896-2010), religieuse française, doyenne de l'humanité du  jusqu'à son décès ;

F 
 Florence Blanchard (née en 1977), graffeuse et artiste peintre française ;
 Francis Blanchard (1916-2009), diplomate français ;
 Françoise Blanchard (1954-2013), actrice française ;
 Frank Nelson Blanchard (1888-1937), herpétologiste américain ;

G 
 Gabriel Blanchard (1630-1704), peintre français ;
  ;
 Georges Eugène Blanchard (1805-1876), général de division français ;
 Georges Henri Blanchard, peintre français ;
  ;
 Gustave Pierre Blanchard dit Pierre Blanchar (1892-1963), acteur français ;

H 
 Harry Blanchard (1931-1960), pilote automobile américain ;
 Henri-Louis Blanchard (1778-1858), auteur dramatique, compositeur, violoniste et critique musical français.
 Hiram Blanchard (1820-1874), avocat et homme politique canadien ;

J 
 Jacques Blanchard (1600-1638), peintre français ;
 Jacques Blanchard (1634-1689), sculpteur français ;
 Jacques Blanchard (1868-1938), peintre français ;
 Jacques Blanchard (1912-1992), peintre français ;
 James Blanchard (né en 1942), avocat, homme politique et diplomate américain ;
  ;
 Jean-Baptiste Blanchard (1595-1665), peintre français ;
 Jean Baptiste Blanchard (1731-1797), pédagogue français ;
 Jean-Baptiste-Nicolas Blanchard (1790-1838), homme politique français ;
 Jean-Pierre Blanchard (1753-1809), aéronaute français ;
 Jean-Pierre Blanchard (né en 1947), peintre français ;
 Jérôme Blanchard (né en 1981), patineur artistique français ;
 Jocelyn Blanchard (né en 1972), footballeur français ;
 Jocelyn Blanchard (né en 1969), comédien canadien ;
 Joe Blanchard (1928-2012), catcheur américain ;
 Jonathan Blanchard (1811-1892), pasteur américain ;
 Joseph Eugène Blanchard (1809-1862), homme politique français ;
 Joseph-Henri Blanchard (1881-1968), professeur et historien canadien ;
 Jules Blanchard (1832-1916), sculpteur français ;
 Julie-Marguerite-Lia Blanchard (1854-1939), religieuse canadienne ;

L 
 Laurent Blanchard (1762-1819), peintre français ;
 Laurent Blanchard (né en 1952), homme politique canadien ;
 Lorne Earl Blanchard (1883-1967), homme politique provincial canadien ;
 Loty Blanchard (1907-2002), peintre et sculptrice française ;
 Louis-Émile Blanchard (1876-1936), peintre français ;
 Louis Marie Émile Blanchard (1871-1939), dit Florane, peintre, dessinateur et illustrateur français ;
 Louis-Gabriel Blanchard (1630-1704), peintre français ;

M 
 Maggie Blanchard, chanteuse de gospel ;
 Mari Blanchard (1927-1970), actrice américaine ;
 María Blanchard (1881-1932), peintre espagnole ;
 Maria Hélène Blanchard (), peintre française ;
 Marie-Reine Blanchard (1915-2003), autrice française de bande dessinée pour enfants ;
 Maurice Blanchard (1890-1960), ingénieur et poète français ;
 Maurice Marie Blanchard (1883-1955), médecin général français ;
 Maurice Félicien Jules Paul Blanchard (1903-1969), peintre français ;
 Mirium Blanchard (née au ), femme politique dominicaise ;

O 
  (mort en 1989), joueur de football américain.
 Olivier Blanchard (né en 1948), économiste français ;

P 
 Pascal Blanchard (1807-1900), peintre français ;
 Pascal Blanchard (né en 1964), historien français ;
 Paul-François Blanchard (1851-1912), luthier français ;
 Peter Blanchard (né en 1942), magistrat néo-zélandais ;
 Pharamond Blanchard (1805-1873), peintre français ;
 Philippe Blanchard, dit Philippe Katerine (né en 1968), compositeur, chanteur et acteur français ;
 Pierre Blanchard (1772-1856), écrivain français ;
 Pierre François Louis Blanchard (1909-1989), général français ;
 Pierre Gustave Blanchard dit Pierre Blanchar (1892-1963), acteur français ;
 Pierre-Henri Blanchard (né en 2001), trader ;

R 
 Rachel Blanchard (née en 1976), actrice canadienne ;
 Raoul Blanchard (1877-1965), géographe français ;
 Raphaël Blanchard (1857-1919), médecin et naturaliste français, professeur de l'Académie de médecine ;
 Red Blanchard (1914-1980), comédien et musicien country américain ;
 Rémi Blanchard (1958-1993), peintre français ;
 René Blanchard (1920-1996), résistant français, officier de la France libre, Compagnon de la Libération ;

S 
 Samuel Laman Blanchard (1803-1845), écrivain et journaliste britannique ;
 Sean Blanchard (1978), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Simone Blanchard (), peintre française ;
 Sophie Blanchard (1778-1819), aéronaute française ;
 Stanislas Blanchard (1871-1949), homme politique canadien ;

T 
 Terence Blanchard (né en 1962), trompettiste, compositeur et arrangeur de jazz américain ;
 Tessa Blanchard (née en 1995), catcheuse américaine ;
 Théodore Auguste Blanchard (), peintre français ;
 Théophile Clément Blanchard (1820-1849), peintre français ;
 Théotime Blanchard (1844-1911), homme politique canadien ;
 Theresa Weld-Blanchard (1893-1978), patineuse artistique américaine ;
 Thomas Blanchard (1760-1797), acteur et chanteur américain.
 Thomas Blanchard (1788-1864)), inventeur américain ;
 Thomas Blanchard (né en 1980), acteur français ;

V 
 Vincent Blanchard (né en 1972), musicien et auteur-compositeur-interprète français ;
 Victor Blanchard (), peintre français ;

W 
 Washington Blanchard (1808-1855), miniaturiste américain ;
 William Blanchard (1769-1835), acteur anglais ;
 William Isaac Blanchard (vers 1736-1796), sténographe anglais ;

Prénom 
 Alice Blanchard Merriam Coleman (morte en 1936), missionnaire américaine.
 Bertrand Blanchard Acosta (1895-1954), aviateur américain.
 Clark Blanchard Millikan (1903-1966), ingénieur américain.
 Fleming Blanchard McCurdy (1875-1952), homme politique canadien.
 Forrester Blanchard Washington (1887–1963), universitaire américain
 Irving (Blanchard) Gane (1892-1972), homme politique britannique.
 Louise Blanchard Bethune (1856-1913), architecte américaine.
 Susan Blanchard Elder (1835-1923), écrivaine américaine.
 William Blanchard Jerrold (1826–1884), journaliste et écrivain anglais.

Toponyme 

 Village-Blanchard, village du Nouveau-Brunswick.

 Blanchard, ville du Dakota du Nord ;
 Blanchard, ville du comté de Page, en Iowa ;
 Blanchard, ville du nord-est de la Louisiane ;
 la rivière Blanchard, cours d'eau de l'Ohio ;
 Blanchard, ville située en Oklahoma.

Autres 
 Blanchard, cratère d'impact sur la face cachée de la Lune
 Raz Blanchard, détroit de la Manche, situé entre la pointe ouest du cap de la Hague et Aurigny et caractérisé par un des courants de marée les plus puissants d'Europe
 Maison Blanchard à Picpus, prison de Paris lors de la Révolution française

Références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme